{{Ficha de noble
|nombre = Miguel Benedicto
|título0 = Príncipe de Sajonia-Weimar-Eisenach yJefe de la Casa Gran Ducal deSajonia-Weimar-Eisenach
|imagen = 
|tamaño de imagen =
|epígrafe = 
|reinado0 =  - Presente
|predecesor0 = Príncipe heredero Carlos Augusto
|sucesor0 = Príncipe Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach (su primo)
|coronación =
|otros títulos = Landgrave de Turingia, Margrave de Meissen, Conde principesco de Henneberg, señor de Blankenhain, Neustadt y Tautenburg, etc., etc.|escudo =Blason Grand-Duché de Saxe-Weimar-Eisenach.svg 
|nombre completo = Michael-Benedikt Georg Jobst Carl Alexander Bernhard Claus Friedrich Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Bamberg, Alta Franconia, Baviera, Alemania
|fecha de defunción =
|lugar de defunción =
|lugar de entierro = 
|consorte = Renate Henkel (e/1970-1974)Dagmar Hennings (1980-actualidad) 
|descendencia = Princesa Leonie de Sajonia-Weimar-Eisenach (n. 1986)
|dinastía = Casa de Wettin
|padre = Príncipe heredero Carlos Augusto
|madre = Baronesa Isabel de Wangenheim-Winterstein 
|religión = Luteranismo
}}Miguel Benedicto, príncipe de Sajonia-Weimar-Eisenach' (; 15 de noviembre de 1946), es la cabeza actual de la Casa gran ducal de Sajonia-Weimar-Eisenach, así como el mayor agnado de toda la Casa de Wettin.Willis, Daniel A., Los Descendientes del Rey Jorge I de Gran Bretaña, Compañía Clearfield, 2002, págs. 457 y 458.

 Príncipe de Sajonia-Weimar-Eisenach 
El príncipe Miguel Benedicto nació en Bamberg, Baviera, como único hijo del gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach y de la baronesa Isabel de Wangenheim-Winterstein (1912-2010). Entre sus padrinos de bautismo estuvieron la reina Juliana de los Países Bajos y la gran duquesa Anastasia de Rusia, la impostora Anna Anderson, quién vivía con la tía del neófito, la princesa Luisa de Sajonia-Meiningen.

Cuando su padre murió en 1988, Miguel lo sucedió como Jefe de la Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach. En 1991 heredó el liderazgo en la Casa de Sajonia-Altenburgo, cuando aquella línea se extinguió, y desde 2012 él mismo  considera que la línea real albertina de Sajonia también se extinguió.

En 2004  retiró su reclamo para que le sean restituidas numerosas propiedades, archivos (en parte incluyendo aquellos de Schiller y Goethe) así como invalorables obras de arte en un arreglo con el Estado Libre de Turingia y adquirió algunas propiedades forestales como resarcimiento.

Miguel está en la línea de sucesión al trono británico, siendo 4 veces tataranieto de la princesa Augusta, hermana mayor del rey Jorge III. Como no tuvo descendencia masculina, el heredero actual a la jefatura de la casa gran ducal es su primo el príncipe Guillermo Ernesto (n. 1946), seguido por su hijo el príncipe Jorge Constantino (n. 1977)

 Matrimonios e hija 
El príncipe Miguel contrajo matrimonio con Renate Henkel (nacida en Heidelberg el 17 de septiembre de 1947), hija de Konrad Henkel y de su mujer Jutta von Hulsen, y hermana de Christoph Henkel (de Henkel AG & Co. KGaA), en una ceremonia civil 9 de junio de 1970 en Eimsbüttel, Hamburgo. Y se casaron religiosamente el 4 de julio del mismo año en Linnep bei Breitscheid. El matrimonio no produjo descendencia y terminó disuelto por divorcio en Düsseldorf el 9 de marzo de 1974.

Se casó por segunda vez con Dagmar Hennings (nacida en Niederpöcking el 24 de junio de 1948), hija de Henrich Hennings y su mujer Margarethe Schacht, en Londres el 15 de noviembre de 1980. Tuvieron una hija: 
 Leonie'' Mercedes Augusta Silva Elisabeth Margarethe de Sajonia-Weimar-Eisenach (nacida en Fráncfort, el 30 de octubre de 1986)

Enlaces externos

Referencias 

Nacidos en Bamberg
Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach
Personas vivas
Grandes maestres de la Orden del Halcón Blanco